Национа́льный олимпи́йский комите́т (НОК) — представительная организация страны-участника международного олимпийского движения, а также руководящий орган олимпийского движения в стране. Страна допускается к участию в Олимпийских играх только в том случае, если НОК этой страны официально признан Международным олимпийским комитетом (МОК). НОК может быть официально признан, если в него входят 5 национальных федераций олимпийских видов спорта, являющихся членами международных спортивных федераций. Каждый Национальный олимпийский комитет представлен в соответствующей ему континентальной Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК):

Национальные олимпийские комитеты, по меньшей мере, раз в два года собираются в рамках Ассоциации национальных олимпийских комитетов для обмена опытом координации и консолидации действий в международном олимпийском движении.

Африка

Америка

Азия

Европа

Океания 

Олимпийские игры
Международный олимпийский комитет